Giuseppe Arzilli ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Arzilli (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1922
 Giuseppe Arzilli (Politiker, 1941) (* 1941), san-marinesischer Politiker (PDCS) und Diplomat, Capitano Reggente 1986/1987, 1999/2000 und 2004/2005